Distancia puede referirse a:
 Distancia, el camino entre dos puntos;
 Distancia, en la teoría de grafos;
 Distancia, álbum de José José;
 Distancias, película de 2008.
 Distancia, banda chilena.